Раке́ти бойові́ — зброя для ураження наземних, повітряних, позаатмосферних і морських цілей. Поділяються на балістичні ракети і крилаті ракети, на керовані і некеровані; за призначенням — на протитанкові, зенітні, тактичні оперативно-тактичні і стратегічні (міжконтинентальні та середньої дальності).

За конструктивними ознаками бойові ракети поділяються на балістичні і крилаті, а також на керовані й некеровані.

За характером вирішуваних завдань бойові ракети поділяються на тактичні, оперативно-тактичні, стратегічні (дальність польоту понад 1000 км); протичовнові, зенітні та протисупутникові.

Див. також 

 Система попередження про ракетний напад

Ракетна зброя

Примітки 

Ракетна зброя